Les élections législatives costariciennes de 2006 ont eu lieu le , le même jour que l'élection présidentielle. Elles ont vu la victoire du Parti libération nationale.

Résultats

Références 

Costa Rica
2006
2006 au Costa Rica
Politique en février 2006